Dotierung oder Dotation (aus lateinisch  „ausstatten“) steht für:

 Dotierung – in der Halbleitertechnik das gezielte Einbringen von Störstellen
 Dotation – in der Wirtschaft die Ausstattung mit Gütern oder Geld
 eine mit einer Auszeichnung verbundene finanzielle oder Sachzuwendung, siehe Auszeichnung (Ehrung)
 bei Fließgewässern die Zugabe von Wasser zur Aufrechterhaltung der Mindestabflussmenge, siehe Restwassermenge#Dotierung

Siehe auch:

 Dotationskapital – Eigenkapital von Kreditinstituten des öffentlichen Rechts
 Dotationsvertrag – 1830 zwischen der Freien Stadt Frankfurt und christlichen Gemeinden Frankfurts
 Dotalsystem – ehemaliger ehelicher Güterstand
 Zuführung (Rechnungswesen) – die Dotation von Rücklagen und Rückstellungen